Loka kan syfta på:

 Loka – ett mineralvattenmärke
 Loka – ett seldon för hästar, se hästsele
 Loka (djur) – ett släkte av insekter
 Lokasläktet — ett växtsläkte
 Loka, Hällefors kommun – en ort i Hällefors kommun, Örebro län
 Loka brunn – en brunnsort vid orten Loka, Hällefors kommun
 Loka, Älvdalens kommun – en ort i Älvdalens kommun, Dalarna
 Loka källa, plats i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.